Birnstein ist der Familienname folgender Personen:

 Renate Birnstein (* 1946), deutsche Komponistin
 Uwe Birnstein (* 1962), deutscher Theologe und Publizist